Чёрная башня — название нескольких средневековых крепостных башен в разных странах Европы.

Бельгия 
Чёрная башня (Брюссель) — средневековая башня позади церкви Святой Екатерины в Брюсселе.

Германия 
Чёрная башня (Вёльферсхайм) — средневековая башня в коммуне Вёльферсхайме в земле Гессен.

Румыния 
Чёрная башня (Брашов) — средневековая башня в Брашове.

Украина 
 Башня Новая Восточная (Чёрная) — одна из крепостных башен Старого замка города Каменец-Подольский. Построена в конце XVI века.

Чехия 
Чёрная башня (Пражский Град)
Чёрная башня (Ческе-Будеёвице)
Чёрная башня (Газмбурк)
Чёрная башня (Клатови)
Чёрная башня — другое название крепости Драгановице в одноимённом селении в районе Оломоуц Оломоуцкого края.
Чёрная башня — другое название Водаренской башни в городе Пльзень.
Чёрная башня (Хеб)

Швейцария 
Чёрная башня (Бругг) — средневековая башня в Бругге.